Stadtarchiv Frankfurt bezeichnet:
 Stadtarchiv Frankfurt (Oder)
 Institut für Stadtgeschichte (Frankfurt am Main), früher Stadtarchiv Frankfurt am Main